Francia
 Port-Blanc – frazione di comune di Baden, nel dipartimento del Morbihan (Bretagna)
 Port-Blanc – frazione di comune di Penvénan, nel dipartimento delle Côtes-d'Armor (Bretagna)
 Dolmen del Port-Blanc – monumento megalitico a Saint-Pierre-Quiberon, nel Morbihan (Bretagna)